Zu den Strecken des Fahrplanfelds 700 (Basel SBB–Stein-Säckingen–Frick–Brugg AG–Baden–Zürich HB und Basel SBB–Stein-Säckingen–Laufenburg) siehe:

 Bözbergstrecke (Basel SBB–Stein-Säckingen–Baden)
 Bahnstrecke Baden–Zürich
 Bahnstrecke Stein-Säckingen–Koblenz (Stein-Säckingen–Laufenburg)

700…